Василий Иванович Александрович (1875—1914) — ротмистр Чугуевского уланского полка, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 15 ноября 1875 года. Начальное образование получил в Лубенской гимназии, после чего 18 июля 1894 года был зачислен в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище. Выпущен 1 сентября 1897 года по 1-му разряду корнетом в 26-й драгунский Бугский полк.

Затем служил в 11-м уланском Чугуевском полку. Прошёл курс наук в Офицерской кавалерийской школе с отметкой «успешно». 1 сентября 1901 года произведён в поручики, 1 сентября 1905 года — в штабс-ротмистры и 1 сентября 1909 года получил чин ротмистра. В 1907 году был награждён орденом Святого Станислава 3-й степени.

Состоя в Чугуевском уланском полку Александрович в 1914 году выступил на фронт Первой мировой войны. Погиб в бою 11 августа 1914 года.

Высочайшим приказом от 19 мая 1915 года Александрович посмертно был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

Источники 
 Высочайшие приказы по Военному ведомству. К № 1290 «Разведчика». — С. 777—778
 Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству. Составлен по 1 сентября 1913 года. — СПб., 1914. — 203.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — ISBN 5-89577-059-2

Ротмистры (Российская империя)
Выпускники Лубенской гимназии
Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени